Жозеф де Бофремон (; 25 сентября 1713, Париж — 14 ноября 1795, Сези), принц де Листенуа и князь Священной Римской империи — вице-адмирал Франции, участник Семилетней войны.

Биография 

Третий сын Луи-Бенина де Бофремона, маркиза де Листене и Клерво, и Элен де Куртене.

Шевалье, затем принц де Бофремон-Листенуа, маркиз де Мирбо. Как и его старший брат, был принят в рыцари Мальтийского ордена без предъявления доказательств благородного происхождения со стороны матери.

Гардемарин в 1731 году, мичман с 1733, произведен в лейтенанты в 1735. Служил на кораблях Мальтийского ордена, отличился в бою одной из его галер с тунисским корсаром. В 1742 году в ранге капитана корабля командовал судном «Эсперанс», входившим в состав эскадры де Кура из 13 кораблей, сумевшей уйти от преследования англичан и проводить испанские корабли в Тулон. В 1744 году командовал кораблем «Волаж», в эскадре де Кура, действовавшей против адмирала Мэтьюса.

В сентябре 1755 произведен в чин шефа эскадры морских армий Франции. Выйдя 30 января 1757 из Бреста в направлении Сан-Доминго, с эскадрой из пяти линейных кораблей (флагман «Тоннан») и двух фрегатов, шевалье де Бофремон 18 марта на широте этого острова захватил английский 56-пушечный корабль «Гринвич». 31 мая вышел с пятью кораблями для оказания помощи Луисбургу, и вернулся в Брест 23 ноября.

В 1757 году дипломом императора Франца I был, вместе с братьями, возведен в достоинство имперского князя, с правом именоваться кузеном императора.

20 ноября 1759 командовал авангардом (7 линейных кораблей) эскадры маршала Конфлана в Киберонском морском сражении (битве при Кардино) с силами адмирала Хока. На заключительном этапе боя Бофремон на 80-пушечном «Тоннане» поддержал атаку флагмана «Солей-Руайяль», а после разгрома французской эскадры сумел собрать часть кораблей и уйти из Киберонской бухты, обойдя англичан и скалы Кардино, и привел в Рошфор восемь линейных кораблей.

6 ноября 1762 пожалован в рыцари военного ордена Святого Людовика.

В октябре 1764 произведен в генерал-лейтенанты морских армий. В 1766 году совершил плавание к побережьям Варварии и Леванта, с целью демонстрации французской военно-морской силы правителям пиратских государств и Османской империи. Дневник экспедиции, адресованный адмиралом своей жене, был опубликован в Париже в 1981 году.

10 февраля 1777 получил должность вице-адмирала Франции, командующего флотом Понанта.

Семья 

Жена (контракт 22.11.1762): принцесса Луиза-Бенин-Мари-Октавия-Жаклин-Лоранс де Бофремон (1750—?), канонисса в Ремирмоне, дочь принца Луи де Бофремона и Мари-Сюзанны-Симоны-Фердинанды де Тенарр. Покинув Мальтийский орден, Жозеф де Бофремон по случаю женитьбы с разрешения короля принял титул принца де Листенуа, а для вступления в брак с родной племянницей потребовалось папское разрешение.

Дети:

 Аделаида-Шарлотта де Бофремон (1772—10.11.1789), канонисса в Ремирмоне
 Герцог Александр-Эмманюэль-Луи де Бофремон (27.04.1773—22.12.1833), пэр Франции. Жена (1787): Мари-Антуанетта-Розали-Полина де Келен де Ла-Вогийон (1771—1847), дочь пэра Франции герцога Поля-Франсуа де Ла-Вогийона и виконтессы Антуанетты-Розали де Понс-Рокфор
 принцесса Элен де Бофремон-Листенуа (05.1774—1836). Муж (1817): граф Мари-Габриель-Флоран-Огюст де Шуазёль-Гуфье (1752—1817), пэр Франции
 принцесса Ортанс-Женевьева-Мари-Анн де Бофремон-Листенуа (18.02.1782—7.12.1848), наследная канонисса Мальтийского ордена, дама ордена Звёздного креста. Муж 1) (1803): виконт Жозеф-Огюстен де Нарбон-Лара (ум. 1825), лагерный маршал; 2 (3.07.1834): граф Пьер-Жюль де Феррари (ум. 1864), офицер кавалерии
 Жозеф-Анри-Октав де Бофремон (4.05.1779—27.11.1791)

Литература 

 Bauffremont J. de. Journal de campagne de l'Amiral de Bauffremont, prince de Listenois dans les pays barbaresques, 1766. — P.: Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1981. — ISBN 978-2-222-03008-9
 Castex J.-C. Dictionnaire des batailles navales franco-anglaises. — Vancouver: Éditions du Fhare-Ouest, 2012. — ISBN 978-2-921668-19-4, p. 110
 
 Dunod de Charnage F. I. Histoire du second royaume de Bourgogne, du comté de Bourgogne sous les rois Carlovingiens, des III et IVe royaumes de Bourgogne, et des comtes de Bourgogne, Montbéliard et Neufchatel (Histoire des Séquanois et de la province séquanoise: des Bourguignons). T. II. — Dijon: De Fay, 1737, p. 513 
  , p. 472
 Mazas A., Anne T. Histoire de l'ordre royal et Militaire de Saint-Louis depuis son institution en 1693 jusqu'en 1830. T. II., 2e éd. — P.: Firmin Didot frères, fils et Cie; E. Dentu, 1860, pp. 185—186
 Thomson, Ann. Journal de campagne de l'Amiral de Bauffremont, prince de Listenois dans les pays barbaresques (1766). Manuscrit inédit, établi et présenté par Marcelle Chirac, 1981 [compte rendu] // Dix-huitième Siècle. Année 1983. Volume 15. № 1, p. 471 
 Viton de Saint-Allais N. Annuaire historique, généalogique et héraldique de l'ancienne noblesse de France. Année 1836. — P.: A. Guyot, 1835, pp. 66—67 
 Свитмэн Д. Великие адмиралы. — М.: ООО «Издательство ACT», 2002. — ISBN 5-17-010478-2, с. 227—228

Ссылки 

 

Вице-адмиралы (Франция)
Участники Войны за австрийское наследство
Участники Семилетней войны
Жозеф де